Шрекхо́рн () — гора в Бернских Альпах, в кантоне Берн, Швейцария. Это высочайшая из гор, находящихся полностью на территории кантона Берн. Её высота — 4078 метров над уровнем моря.

Шрекхорн является самой северной вершиной выше 4000 метров над уровнем моря в Альпах.

С 2001 года Шрекхорн, в составе региона Юнгфрау-Алеч-Бичхорн, являющегося охраняемым природным объектом, внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

География 
Шрекхорн расположен в 10 км к юго-востоку от Гриндельвальда, между Верхним и Нижним Гриндельвальдским ледниками. Регион Шрекхорна представляет собой необитаемые долины ледников Аар и Фишер. Рядом со Шрекхорном находится вершина Лаутераархорн (), достигающая почти такой же высоты. Высшая точка Бернских Альп — гора Финстераархорн () — лежит в 10 км южнее.

Геология 
Шрекхорн является частью массива Аар (). Массив сформирован в основном гранитами и гнейсами.

Тектонический подъём массива произошёл около 6 миллионов лет назад.

Альпинизм

История восхождений 
Первое восхождение на вершину Шрекхорна было совершено 16 августа 1861 года, английским альпинистом Стивеном Лесли (), Ульрихом Кауфманом (), Кристианом Михелем () и Петером Михелем (). Их маршрут подъёма через кулуар Шрек к седловине Шрексаттель и затем по юго-восточному гребню был классическим маршрутом в течение последующих пятидесяти лет, но в настоящее время используется редко.

Перед первым удачным восхождением было несколько попыток покорения Шрекхорна, наиболее примечательными из которых являются попытка, предпринятая в 1828 году швейцарским натуралистом Иосифом Хуги (, в его честь названа седловина Хугисаттель () под вершиной Финстераархорн) и восхождение в 1842 году швейцарского геолога Пьера Жана Эдуарда Дэсо () с гидами.

Как писал Дэсо позже,  Но по ошибке его группа взошла на соседнюю со Шрекхорном вершину Лаутераархорн.

Первое восхождение по юго-западному гребню (сложность AD+) — нормальный маршрут, по которому осуществляется восхождение на Шрекхорн — было совершено Джоном Уиксом (), Эдуардом Брэнди () и Клауди Уилсон () 26 июля 1902 года. Они решили подняться по очень крутому гребню без помощи местных гидов и успешно достигли вершины.

Северо-западный гребень (Андерсонграт (, AD)) был впервые пройден Джоном Стэффордом Андерсоном () и Джорджем Персивалем Бейкером () с гидами Ульрихом Алмером () и Аллоизом Поллингером () 7 августа 1883 года.

Вместо альпийского приюта Штралеггхютте (), разрушенного лавиной, был построен горный приют Шрекхорнхютте (, 2520 м).

Подъём на Шрекхорн также возможен через альпийские приюты Глекштайнхютте (, 2317 м) и Лаутераархютте (, 2392 м).

Маршруты восхождений 
Классический маршрут начинается от горного приюта Финстераархорнхютте (3 046 м.) по юго-восточному склону горы до седловины Хугисаттель, откуда идёт подъём на северо-западный скальный гребень к вершине.

Шрекхорн в литературе 
Шрекхорн упоминается в пьесе Фридриха Шиллера «Вильгельм Тель», а также в письме Генриха фон Кляйста своей сестре.

См. также 
 Мёнх
 Эйгер
 Юнгфрау

Примечания

Литература

Ссылки 
 Шрекхорн на SummitPost.
 Информация о Шрекхорне на сайте 4000er.de
 
 
 

Бернские Альпы
Горные вершины кантона Берн